Cheikh El Hasnaoui – cantante algerino, di lingua berbera
 Maher Hasnaoui – ciclista su strada tunisino
 Nadia Hasnaoui – conduttrice televisiva marocchina naturalizzata norvegese